Broch kan avse:

Broch (byggnad), ett slags byggnad från järnåldern i Skottland.

Personer
Broch är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hermann Broch (1886–1951), österrikisk författare
 Ida Elise Broch (född 1987), norsk skådespelare
 Jens Peter Broch (1819–1886), norsk orientalist
 Johan Jørgen Broch (1791–1860), norsk militär, publicist och politiker
 Lars Marius Bing Broch (1826–1882), norsk militär och topograf
 Lars Oftedal Broch
 Nicolai Cleve Broch (född 1975), norsk skådespelare
 Ole Jacob Broch (1818–1889), norsk matematiker, fysiker, ekonom och politiker
 Olaf Broch (1867–1961), norsk språkforskare
 Sophus Broch (1819–1905), norsk rättslärd
 Theodor Christian Broch (1796–1863), norsk general

Efternamnsförgreningssidor
Norska efternamn